L'US Villecresnes était un club de football basé à Villecresnes, dans le Val-de-Marne.

Histoire 

Le club est resté plusieurs années en troisième division dans les années 1980 avant de fusionner avec le club du Plessis-Trévise en 1991 pour donner naissance au FC Plessis-Trévise / Villecresnes.

Bilan saison par saison 

Club de football en Île-de-France
Club de football dans le Val-de-Marne
Villecresnes